Gevorg Grigorianmuseet är ett personmuseum i distriktet Kentron i Jerevan i Armenien, som är tillägnat 
målaren Gevorg Grigorian (Giotto), (1889–1976).

Initiativtagare till grundandet av museet 1977 var bland annat Gevorg Grigorians fru, konstnären Diana Ukleba. År 1979 blev museet en filial till Armeniens nationalmuseum. Det ligger i Gevorg Gregorians tidigare bostad och ateljé, nära Matenadaran.

Bildgalleri

Källor
Om Giottomuseet på Armeniens nationalmuseums webbplats

Personmuseer i Armenien
Museer i Jerevan
Konstmuseer och konsthallar i Armenien
Byggnader i Jerevan